

Sigle 
 Short Range Devices – Apparati radio a bassa potenza di emissione
 Sport Reunis Delémont – società calcistica svizzera
 System Reference Document
 Self-Reported Delinquency – Metodi di autodenuncia per esplorare l'estensione del numero oscuro (i reati commessi ma non denunciati né rilevati ufficialmente)

Astronomia 
 SRD – sottotipo di variabile semiregolare

Codici 
 SRD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Ramón (Beni) (Bolivia)
 srd – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua sarda
 SRD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro surinamese, valuta del Suriname